Crudismo hace referencia a varios artículos:
 Crudismo (alimentación), basada en el consumo de alimentos sin cocinar, no procesados y a menudo orgánicos;
 Crudismo (arte), movimiento artístico